Буве́ () — фамилия и топоним.

Географические объекты 
 Остров Буве — антарктический остров, принадлежащий Норвегии.

Фамилия 
 Буве, Альбер (1930—2017) — французский шоссейный и трековый велогонщик.
 Буве, Дидье (род. 1961) — французский горнолыжник.
 Буве, Петер (род. 1957) — нидерландский футболист и тренер.
 Буве, Раймон — французский кёрлингист.
 Буве, Франц-Иосиф (1753—1832) — французский адмирал, участник Революционных и Наполеоновских войн.
 Буве де Лозье (1705—1786) — французский мореплаватель, открывший остров Буве.